De periode 1661 t/m 1670 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
4 totale
7 ringvormige
6 hybride
7 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen